Бад-Киссинген 1928 — один из крупнейших шахматных турниров 1920-х гг. В нем участвовали почти все сильнейшие шахматисты того времени (отсутствовали только чемпион мира А. А. Алехин, совершавший мировое турне, и экс-чемпион мира Эм. Ласкер, который с 1925 по 1934 гг. не сыграл ни в одном официальном соревновании).

Соревнование проходило с 12 по 24 августа 1928 г. в курортном городе Бад-Киссинген (Бавария).

Турнир стал одним из главных спортивных успехов в карьере Е. Д. Боголюбова (наряду с московским турниром 1925 г.). Боголюбов лидировал в соревновании с первого до последнего тура. Благодаря трем рядовым победам в 6—8 турах он настолько оторвался от экс-чемпиона мира Х. Р. Капабланки, что даже поражение в личной встрече не помешало Боголюбову занять чистое 1-е место. Капабланка провел турнир очень нервно. Кроме тяжелого поражения от Шпильмана (который отчасти компенсировал этой партией свою неудачу в турнире), он имел еще безнадежную позицию в партии с Нимцовичем. За два тура до конца на победу в турнире претендовал еще М. Эйве, однако после неожиданного поражения от Ф. Ейтса в 10-м туре он смог только участвовать в дележе 3—4-го мест с А. К. Рубинштейном.

Фактически данное соревнование выполнило функцию турнира претендентов. Победа Боголюбова в нем во многом способствовала организации его матча на первенство мира с Алехиным.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Баварии
Спорт в Бад-Киссингене
1928 год в шахматах